Ptycholepis Agassiz, 1832 – rodzaj wymarłych ryb
 Ptycholepis Richardson, 1843 – proponowany podrodzaj w obrębie Leuciscus, nazwa nieuznawana.

Przypisy